é uma palavra japonesa que significa amigo(s). Também pode se referir a:

Tomodachi (film), um filme estrelando Yusaku Matsuda
Tomodachi (manga), série de manga de Asumi Hara
Tomodachi, uma peça premiada de Abe Kobo
Simple 2960 Tomodachi, um jogo lançado no Japão para GameBoy Advance
Tomodachi.com.br Centro Cultural Tomodachi em Curitiba - PR
Tomodachi, personagem e vilão do mangá 20th Century Boys
Tomodachi, artista brasileiro de música eletrônica.

Ver também 
Tomodati

Desambiguação